Farsalia puede hacer referencia a:

 La región de Farsalia, alrededor de la ciudad homónima.
 La ciudad de Farsalia, llamada en latín Pharsalus y en griego Pharsalos, y que dio nombre a la región.
 El poema épico Farsalia sobre la guerra civil romana entre Julio César y Pompeyo.
 La batalla de Farsalia, librada cerca de la ciudad en el marco de la guerra civil anterior.